Marki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Marki, un village
dans la voïvodie de Łódź
 Marki, un village du powiat de Bełchatów
dans la voïvodie de Mazovie
 Marki, une ville du powiat de Wołomin
dans la voïvodie d'Opole
 Marki, un village 
dans la voïvodie de Podlachie
 Marki, un village